Manguste (Herpestidae) – famiglia di animali carnivori
 AgustaWestland AW129 – elicottero da combattimento
 De Tomaso Mangusta – automobile sportiva
 Zap Mangusta – scrittore, regista e attore italiano